Самый ценный игрок MLS () — ежегодная футбольная награда для игроков MLS, высшей футбольной лиги США и Канады. Вручается футболисту, признанному самым ценным игроком сезона. Победитель определяется путём голосования среди игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации.

Игроки клуба «Ди Си Юнайтед» были награждены рекордных четыре раза. Преки — единственный футболист, завоевавший награду дважды.

15 января 2015 года лига MLS назвала приз самому ценному игроку сезона именем Лэндона Донована ().

Победители

См. также 
 Футболист года в США
 Футболист года в Канаде

Примечания 

Футбольные награды
Футбол в США
MLS